Жолдак — фамилия. Известные носители:

 Жолдак, Алексей Иванович (1918—2000) — украинский и советский поэт, переводчик и сценарист, сатирик, юморист.
 Жолдак, Андрей Валерьевич (род. 1962) — украинский театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств Украины.
 Жолдак, Богдан Алексеевич (1948—2018) — украинский писатель, сценарист и драматург, педагог, телеведущий.

См. также 
 Жолдаки